Hans Mossin kan syfta på:

* Hans Mossin (1678–1755), dansk präst 
 Hans Mossin (1716–1793), dansk präst
 Hans Mossin (1765–1831]), dansk sjöofficer